Hallo Taxi bezeichnet:

 Hallo Taxi (Magazin), Fachmagazin für deutschsprachige Taxiunternehmer
 Hallo Taxi (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie mit Hape Kerkeling
 Hallo Taxi (1958), österreichische Filmkomödie von Hermann Kugelstadt
 Hallo Taxi (1974), DDR-Fernsehkomödie von Hans Knötzsch
 Hallo Taxi (1983), jugoslawischer Thriller von Vlastimir Radovanovic